Антино́я () — персонаж греческой мифологии.

Дочь Кефея, перенёсшая в Аркадию город Мантинею, основанный в другом месте одним из сыновей Ликаона. Дорогу Антиное показывал змей, в честь которого был назван протекающий рядом ручей Офис («змей»). Её гробница — в Мантинее.

Примечания

Ссылки 
 Антиноя

Героини древнегреческих мифов
Мифы Аркадии